Šušnjari je lahko:
 Šušnjari, Križ (Hrvaška)
 Šušnjari, Brestovac (Hrvaška)